Європейці, або європейський  може означати:

Загалом 

 Європейський, прикметник, що вказує на щось із Європи чи пов’язане з нею
 Етнічні групи в Європі
 Демографія Європи
 Європейська кухня, кухні Європи та інших західних країн
 Європейський, прикметник, що вказує на щось із Європейського Союзу чи пов’язане з ним
 Громадянство Європейського Союзу
 Демографія Європейського Союзу

У видавництві 

 Європеєць (журнал 1953 р.), ультраправий культурно-політичний журнал, що виходив у 1953–1959 рр.
 Європеєць (газета), британська щотижнева газета, що видавалася в 1990–1998 рр.
 Європеєць (журнал 2009 року) — німецький журнал, який вперше вийшов у вересні 2009 року
 Європейський журнал, журнал, що виходив у Лондоні в 1782–1826 роках
 The New European, британська щотижнева спливаюча газета, вперше опублікована в липні 2016 року

Інші значення 

 SS European
 Europeans (band), a British post-punk group, from Bristol
Європейська діаспора